Slovo šaty může označovat:

 Synonymum pro oděv, ošacení obecně
 smuteční šaty – smuteční šat
 společenské šaty – společenský úbor, například jako doporučení na pozvánce
 dámské šaty, souvislý kus ženského oblečení zahrnující sukni a zahalení těla, živůtek, zpravidla s ramínky a třeba i s rukávy
 svatební šaty
 plesové šaty
 večerní šaty
 koktejlové šaty

Odkazy

Související články 
 sukně
 toaleta

Externí odkazy